

Storia 
Il termine Medioevo significa "età di mezzo" ed è datato diversamente a seconda della zona geografica a cui ci si riferisce:
 Medioevo – in generale una delle quattro grandi epoche della storia europea che va dalla caduta dell'Impero romano d'Occidente (476 d.C.) alla scoperta dell'America (1492)
 Alto Medioevo – la parte del Medioevo che va dalla caduta dell'Impero romano d'Occidente (476 d.C.) all'anno 1066
 Pieno Medioevo – il periodo intermedio che collega il Basso Medioevo e l'Alto Medioevo, e si estende nei secoli XI, XII e XIII
 Basso Medioevo – la parte del Medioevo che va dall'anno 1066 alla scoperta dell'America (1492), la cui prima parte (secoli XI, XII e XIII) può essere definita in un periodo a sé stante, definito Pieno Medioevo
 Medioevo italiano – il periodo nella storia dell'Italia che va dall'invasione longobarda (568 d.C.) fino alla discesa in Italia di Carlo VIII (1498).
 Medioevo inglese – il periodo nella storia della Gran Bretagna che va dal V secolo al XVI secolo
 Medioevo ellenico – il periodo nella storia della Grecia antica che si apre con la fine della civiltà micenea e si prolunga fino alla nascita delle poleis
 Medioevo giapponese – il periodo della storia del Giappone che si estende dal periodo Kamakura all'arrivo degli europei

Altre definizioni:
 Medioevo digitale – traduzione in lingua italiana di digital dark age

Editoria 

 Medioevo - rivista italiana di storia

Note

Altri progetti